Großjohann oder Grossjohann ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Großjohann (1882–1953), deutscher Straßenbauingenieur
 Friedrich Großjohann (1844–1927), deutscher Orgelbauer und Komponist
 Magnus Großjohann (1813–1867), deutscher Pfarrer und Abgeordneter in Ostpreußen